Villa Fontana peut désigner :

 Villa Fontana, localité argentine située dans la province de Córdoba ;
 Villa Fontana, localité argentine située dans la province d'Entre Ríos ;
 Villa Fontana,  quartier de Managua, au Nicaragua.